Теннант-Крик:

 Теннант-Крик — небольшой город (англ. town) в Северной Территории, Австралия.
 Теннант-Крик — небольшой региональный аэропорт, расположенный в километре от городка Теннант-Крик, Северная территория, Австралия.